Eiler Hagerup ist der Name folgender Personen:

* Eiler Hagerup der Ältere (1684–1743), Bischof von Trondheim
 Eiler Hagerup der Jüngere (1718–1789), Bischof von Bergen und Christianssand
 Eiler Hagerup (Jurist) (1736–1795), norwegischer Jurist
 Eiler Hagerup (Pfarrer) (1766–1826), norwegischer Pfarrer 
 Eiler Henning Hagerup (1817–1863), dänischer Sprachforscher